Laserpitium alpestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Lars Arvidsson. Laserpitium alpestre ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
alpestre